Алкмена:
 Алкмена — дочь микенского царя Электриона в древнегреческой мифологии.
 Алкмена (Эсхил) — трагедия Эсхила.
 82 Алкмена — астероид в Солнечной системе.